Våler puede referirse a:

 Våler, ciudad de Noruega en la provincia de Østfold; o 
 Våler, ciudad de Noruega en la provincia de Hedmark.